Neue Zeitung ist bzw. war der Titel folgender Zeitungen:

 Die Neue Zeitung (Budapest), eine deutschsprachige Wochenzeitung der deutschen Minderheit in Ungarn
 Die Neue Zeitung, eine von 1945 bis 1955 in der amerikanischen Besatzungszone in Deutschland herausgegebene Zeitung
 Die Neue Zeitung (Berlin), neuer Titel vom seit 1924 als Tageszeitung erschienenen Deutschen Wochenblatt des Berliner Publizisten Richard Kunze
 Die Neue Zeitung (Wien), eine von 1907 bis 1934 erscheinende Wiener Tageszeitung 
 Neue Zeitung (Wien), ein von 1967 bis 1971 erscheinendes, von der Wiener SPÖ finanziertes österreichisches Boulevardblatt
 Neue Zeitung (Jena), eine kommunistische Zeitung aus der Weimarer Republik
 Neue Zeitung (KPD, München), Parteizeitung der Kommunistischen Partei (KPD) in Bayern zur Zeit der Weimarer Republik
 Neue Zeitung zum Wochenende ist eine seit 2009 in den Landkreisen Leer, Emsland, Cloppenburg, Ammerland und der Stadt Oldenburg erscheinende Wochenzeitung.
 dieneuezeitung.com – Die Neue Zeitung, eine österreichische Online-Satirezeitung; verleiht u. A. den Einstein-Award für besonders "herausragende" Österreicher

Siehe auch:
 Gelnhäuser Neue Zeitung
 Wetzlarer Neue Zeitung 
 Neue Zeitungen von gelehrten Sachen
 Neueste Zeitung
 Newe Zeytung